Това е списък на събития, свързани с киното през 2006 година.

Най-касовите филми

Награди

Премиери

Премиери на български филми

Починали 
 13 февруари – Андреас Кацулас
 19 юли – Джак Уордън
 20 септември – Свен Нюквист
 20 ноември – Робърт Олтмън
 23 ноември – Филип Ноаре
 12 декември – Питър Бойл
 18 декември – Джоузеф Барбера

Източници 

2006